Shrine o The Shrine, che in lingua inglese significa santuario, può riferirsi a:

Cinema
The Shrine – film del 2007 diretto da Duncan Catterall
The Shrine – film del 2010 diretto da Jon Knautz

Televisione
Il santuario (The Shrine) – episodio della quinta stagione di Stargate Atlantis

Musica
Shrine – album del 1985 di Dee C. Lee

Letteratura
The Shrine – romanzo di David Morrell